Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro (1976-), footballeur ;
 Nuno Ribeiro (1977-), cycliste.